Veitch kan som auktorsförkortning betyda:

 Harry James Veitch
 James Herbert Veitch
 John Gould Veitch

Robotskapade auktorsförkortningar